Кегер (авар. КIогьориб)— село в Гунибском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения Сельсовет Кегерский.

География 
Расположено в 5 км к востоку от районного центра с. Гуниб, на реке Бакдакули (бассейн р. Каракойсу).

Население

Примечания 

Населённые пункты Гунибского района